|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Upper Austria Ladies Linz) van 2017 vond plaats van 9 tot en met 15 oktober 2017 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 27e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Dominika Cibulková besloot haar titel niet te komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd, Barbora Strýcová uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Slowaakse Magdaléna Rybáriková in twee sets. Strýcová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds zes jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Twee Belgische speelsters, Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck, verloren beiden hun openingspartij.

Ook twee Nederlandse deelneemsters, Kiki Bertens (derde reekshoofd) en Richèl Hogenkamp, strandden in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Kiki Bertens en Johanna Larsson waren het eerste reekshoofd. Zij slaagden erin hun titel te prolongeren door in de finale het ongeplaatste koppel Natela Dzalamidze en Xenia Knoll te verslaan in een match-tiebreak. Het was hun negende gezamenlijke titel, de vierde van 2017. De Zweedse Larsson had daarnaast nog drie eerdere titels met andere partners; de Nederlandse Bertens geen.

De Belgische Kirsten Flipkens en de Nederlandse Demi Schuurs vormden het derde reekshoofd. Zij bereikten de tweede ronde waarin zij werden uitgeschakeld door Nicole Melichar en Anna Smith.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Linz 2017
Linz